Olathe ist der Name zweier Orte in den USA:

 Olathe (Colorado)
 Olathe (Kansas)